Glickstein ist der Familienname von:

 Cary Glickstein (* 1959), US-amerikanischer Bürgermeister
 Shlomo Glickstein (* 1958), israelischer Tennisspieler